OLX steht für:
 OstseelandExpress, eingestellter Fernverkehrszug zwischen Stralsund und Dresden, siehe InterConnex #InterConnex 2: Dresden – / Zittau – Berlin – Stralsund (– Binz)
 Ol Kiombo Airstrip (IATA-Code), Flugfeld der Lodge Ol Kiombo im Naturschutzgebiet Masai Mara, Narok County, Kenia
 Olimex Aerotaxi (ICAO-Code), tschechische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 OLEX

Abkürzung